Elizabeth II eller Elizabeth 2 kan syfta på:

 Elizabeth II (1926–2022), drottning av Storbritannien och andra samväldesländer
 Elisabeth av Regenstein-Blankenburg (1542–1584), som gick under namnet Elizabeth II, en tysk abbedissa
 RMS Queen Elizabeth 2 – ett brittiskt transatlantiskt linje- och kryssningsfartyg